WWT steht als Abkürzung für:

 wasserwirtschaft wassertechnik (wwt), deutsche Fachzeitschrift
 Weisse Wölfe Terrorcrew, eine verbotene Fangruppe der Rechtsrock-Band Weisse Wölfe, siehe Weisse Wölfe #Verbot von „Weisse Wölfe Terrorcrew“
 Wilhelm Welser Verkehrsbetriebe Traun in Linz, Österreich 
 Wildfowl and Wetlands Trust, eine gemeinnützige britische Organisation zum Schutz von Wasservögeln und Feuchtgebieten

Abkürzung